Château de Beaurevoir (Isère), France
 Château de Beaurevoir (Aisne), France